Eichberg, pol. Dębowa Góra – nazwa wielu miejscowości w Niemczech i Austrii, także dawna nazwa kilku wsi w Polsce.

Szwajcaria 
 Eichberg

Austria 
 Eichberg-Trautenburg
 Eichberg (Styria)

Niemcy 
 część Bad Berneck im Fichtelgebirge

Polska 

 Dąbrowica (powiat jeleniogórski) (niem. Eichberg, Kreis Hirschberg i. Rsgb.)
 Dąbrowa Bolesławiecka (niem. Eichberg, Kreis Bunzlau/Schlesien)
 Dębowiec (województwo lubuskie) (niem. Eichberg)